Flandern Rundt 1980 var den 64. udgave af cykelløbet Flandern Rundt og blev arrangeret 30. marts 1980. Løbet blev vundet af Michel Pollentier, efterfulgt af Francesco Moser og Jan Raas.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1980
Cykelløb i 1980